Laguna Seca är ett träsk i Belize. Det ligger i distriktet Orange Walk, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Belmopan.

Källor 

Våtmarker i Orange Walk (distrikt)